L'édition 2022 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz et du Géorgien Nikoloz Basilashvili. Ils sont respectivement remplacés par Cristian Garín et Jeffrey John Wolf.

Lauréats 
Le Danois Holger Rune remporte le tournoi en simple en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du deuxième titre ATP de sa carrière en simple. Il devient le premier danois à remporter le tournoi de Stockholm en 55 éditions et le premier nordique à s'y imposer depuis Thomas Johansson en 2004.

En double, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Stockholm
Sport en Suède en 2022
Tennis en octobre 2022